Ma vérité est un livre de Richard Virenque, coureur cycliste impliqué dans l'affaire Festina.

Autobiographie française
Dopage dans le cyclisme
Livre sur le cyclisme
Livre paru en 1999